Mørk pletvinge (Melitaea diamina) er en sommerfugl i takvingefamilien. Den er især udbredt i Mellemeuropas bjergegne og østpå til Centralasien. I Danmark fandtes den indtil 1982 på fugtige skovenge. Larven lever på arter af planten baldrian. Den har været helt forsvundet fra Danmark i en årrække, men der har fra 2013 været en del observationer igen.

Beskrivelse

Kilder og eksterne henvisninger 

 Wikispecies:Melitaeina
 Michael Stoltze, Danske dagsommerfugle. Gyldendal 1996. .

 Mørk pletvinge på lepidoptera.dk

Galleri 

Pletvinger
Danmarks dagsommerfugle